Доње Село може бити:

Црна Гора:
 Доње Село (Даниловград), насеље у општини Даниловград;
 Доње Село (Цетиње), насеље у општини Цетиње;
Босна и Херцеговина:
 Доње Село (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска;
 Доње Село (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине;
 Доње Село (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине;
 Доње Село (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине;
Хрватска:
 Доње Село (Шолта), насеље у општини Шолта;
 Доње Село (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга.

Види још 
 Горње Село